1-я Донская казачья дивизия — кавалерийское соединение в составе Русской Императорской армии. 

Штаб дивизии: Замостье. Входила в 19-й армейский корпус.

История дивизии

Формирование 
 Сформирована в 1875 г. как Отдельная Донская казачья дивизия.
 В 1877 переименована в 1-ю Донскую казачью дивизию.

Боевые действия 
1-го августа 1914 г. дивизия переходит австрийскую границу, занимает район Белза и Нароля. Дивизия — активная участница Томашовской операции. Участвовала в Ченстохово-Краковской операции в ноябре 1914 г. и в Карпатской операции в январе - феврале 1915 г. Участвовала в Заднестровской операции 26 апреля - 2 мая 1915 г. Дивизия - активная участница майского наступления 1916 г.

Состав дивизии 
 1-я бригада (Замостье)
 9-й Донской казачий генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова полк
 10-й Донской казачий генерала Луковкина полк
 2-я бригада (1903: Томашев; 1913: Замостье)
 13-й Донской казачий генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк
 15-й Донской казачий генерала Краснова 1-го полк
 1-й Донской казачий дивизион (Замостье)

Командование дивизии

Начальники дивизии 
 20.04.1875-? — генерал-лейтенант, генерал-адъютант Шамшев, Иван Иванович
 04.09.1879-16.07.1883 — и. д. подполковник (с 30.04.1880 полковник) Пржевлоцкий, Константин Ефимович
 01.09.1889—20.10.1893 — генерал-лейтенант Андриянов, Иван Алексеевич
 09.12.1893-20.08.1898 — генерал-майор Греков, Митрофан Ильич
 10.11. 1898—5.08.1900 — генерал-лейтенант Орлов, Давид Иванович
 18.09.1900-03.04.1907 — генерал-майор Поздеев, Ипполит Аполлонович
 03.04.1907-07.07.1914 — генерал-лейтенант Вершинин, Алексей Львович.
 18.07.1914-15.08.1914 — генерал-лейтенант Кузьмин-Короваев, Аглай Дмитриевич
 15.08.1914-20.05.1916 — генерал-майор (с 13.07.1915 генерал-лейтенант) Чоглоков, Григорий Иванович
 13.06.1916-? — генерал-майор Греков, Пётр Иванович
 06.1917-11.1917 — генерал-майор Попов, Владимир Петрович

Начальники штаба дивизии 
 04.09.1879-16.07.1883 — полковник Пржевлоцкий, Константин Ефимович
 хх.хх.1883-после 01.05.1884 — полковник Байков, Лев Матвеевич
 11.05.1884-хх.хх.1887 — полковник Гибер фон Грейнфенфельс, Владимир Иванович
 08.04.1887-02.07.1893 — полковник Васильев, Пётр Константинович
 02.07.1893-04.03.1894 — полковник Карандеев, Валериан Александрович
 06.03.1894-03.05.1898 — полковник Плешков, Михаил Михаилович
 13.06.1898-21.12.1899 — полковник фон Клодт, Эдуард Карлович
 22.02.1900-01.06.1904 — полковник Широков, Виктор Павлович
 28.09.1904-28.10.1911 — полковник Марченко, Владимир Иванович
 01.12.1911-12.08.1913 — полковник Немов, Дмитрий Евдокимович
 08.12.1913-17.01.1915 — подполковник (с 06.12.1914 полковник) Бензенгр, Александр Васильевич
 17.01.1915-17.10.1915 — полковник Савельев, Виктор Захарьевич
 05.03.1916-после 01.08.1916 — полковник Попов, Владимир Петрович
 1917 — вр. и. д. подъесаул Ажогин, Василий Михайлович

Командиры 1-й бригады 
 07.05.1877-30.12.1884 — генерал-майор Янов, Николай Петрович
 10.04.1885-26.02.1886 — генерал-майор Иловайский, Иван Васильевич
 23.07.1886-08.04.1890 — генерал-майор Леонов, Пётр Александрович
 02.04.1890-22.01.1894 — генерал-майор Турчанинов, Василий Николаевич
 22.01.1894-24.01.1900 — генерал-майор Калинин, Николай Матвеевич
 09.03.1900-25.11.1904 — генерал-майор Иловайский, Николай Петрович
 07.12.1904-20.01.1906 — генерал-майор Греков, Пётр Петрович
 18.05.1906-17.01.1910 — генерал-майор Абрамов, Фёдор Фёдорович
 17.02.1910-07.06.1911 — генерал-майор Дьяков, Николай Яковлевич
 12.07.1911-11.09.1913 — генерал-майор Каменнов, Иван Иванович
 11.09.1913-09.11.1913 — генерал-майор Лащилин, Никанор Аркадьевич
 18.12.1913-15.02.1916 — генерал-майор Кунаков, Ефим Фёдорович
 27.04.1916-26.03.1917 — полковник Крюков, Иван Иванович
 19.05.1917 — полковник Толоконников, Илья Максимович

Командиры 2-й бригады 
 31.08.1875-07.05.1877 — генерал-майор Родионов, Виктор Алексеевич
 хх.07.1877-хх.хх.1878 — генерал-лейтенант Орлов-Денисов, Николай Фёдорович, граф
 23.02.1878-02.03.1889 — генерал-майор Чернозубов, Григорий Фёдорович
 08.04.1890-20.06.1890 — генерал-майор Леонов, Пётр Александрович
 26.10.1890-19.08.1899 — генерал-майор Ягодин, Николаи Модестович
 20.11.1899-12.06.1904 — генерал-майор Луизов, Иван Андреевич
 25.06.1904-26.12.1911 — генерал-майор Болдырев, Степан Алексеевич
 14.01.1912-17.12.1913 — генерал-майор Кунаков, Ефим Фёдорович
 18.12.1913-06.10.1914 — генерал-майор Поляков, Константин Семёнович
 06.10.1914-13.06.1916 — генерал-майор Греков, Пётр Иванович
 22.10.1917—? — полковник Иванов, Матвей Матвеевич
 09.09.1916-22.10.1917 — генерал-майор Хрещатицкий, Борис Ростиславович

Командиры 1-го Донского казачьего дивизиона 
 18.12.1899-09.12.1901 — полковник Рытченков, Василий Александрович
 04.04.1902-31.05.1906 — полковник Калинин, Николай Иванович
 13.06.1906-15.05.1907 — полковник Краснов, Лукьян Васильевич
 28.05.1907-11.06.1908 — полковник Иванков, Пётр Степанович
 11.06.1908-22.10.1912 — полковник Евстигнеев, Николай Алексеевич
 22.10.1912-06.11.1915 — полковник Марков, Пётр Алексеевич
 05.12.1915-? — полковник Поляков, Александр Иванович

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Кавалерийские дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1875 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году
Казачьи дивизии